Alto Consiglio di Stato (Algeria)
 Alto Consiglio di Stato (Libia)
 Alto Consiglio di Stato (Mauritania)
 Alto Consiglio di Stato (Paesi Bassi)